Grenzstation oder Grenzkontrollstation steht für:
 
 einen Grenzübergang 
 einen Grenzbahnhof